Янош Коллар (János Kollár, род. 7 июня 1956, Будапешт) — венгерско-американский , специалист по алгебраической геометрии. Профессор Принстонского университета, член Национальной АН США (2005), иностранный член Венгерской АН (1995). Лауреат премии Шао (2017).

Окончил Будапештский университет (1980). Степень доктора философии получил в 1984 году в Брандейском университете под началом . В 1980-81 гг. работал в Венгерской АН. В 1984-87 гг. младший фелло . С 1987 по 1999 год в Университете Юты: ассоциированный профессор, с 1990 года профессор, с 1994 года заслуженный (выдающийся). С 1999 года профессор Принстонского университета, именной (Donner Professor of Science) с 2009 года.

Член Американской академии искусств и наук (2016).
Фелло Американского математического общества (2013).

Награды и отличия 
  (1988)
 Стипендия Слоуна (1989)
 Distinguished Research Award Университета Юты (1992)
 Премия Коула по алгебре Американского математического общества (2006)
 Фелло Симонса по математике (2012)
 Премия Неммерса по математике Северо-Западного университета (2016)
 Премия Шао (2017, совместно с Клэр Вуазен)

Ссылки 
 CV

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Венгерской академии наук
Профессора Принстонского университета
Преподаватели Университета Юты
Доктора философии
Действительные члены Американского математического общества
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Шао
Выпускники Брандейского университета
Лауреаты премии Коула